

Geografia 
 Isola di Apo – isola delle Filippine
 Monte Apo – montagna delle Filippine

Sigle 
 Apolipoproteine – proteine capaci di legare lipidi e costituenti delle lipoproteine
 Associazione Pazienti Omeopatici

Codici 
 APO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Los Cedros di Apartadó (Colombia)
 apo – codice ISO 639-3 della lingua apalik

Mineralogia 
 Apo – abbreviazione di apofillite

Mitologia 
 Apo – dio delle montagne nella mitologia inca
 Aponus – dio della Fonte salvifica e curatrice di Abano Terme, provincia di Padova, Italia

Televisione 
 APO – Agenzia segreta protagonista della serie televisiva Alias

Persone
 Apo, soprannome di Abdullah Öcalan, leader del Partito dei Lavoratori del Kurdistan.

Altro 
 APO – abbreviazione di apocromatico, sistema ottico che corregge l'aberrazione cromatica sui tre colori primari
 Außerparlamentarische Opposition – movimento politico tedesco

Note